Plini el Vell, geògraf, científic i historiador.
 Plini el Jove, escriptor, orador i home d'estat, besnebot de l'anterior
 Plini Valerià